Resident Alien – amerykański film dokumentalny w reżyserii Jonathana Nossitera z 1990
 Resident Alien – album muzyczny amerykańskiego zespołu Spacehog z 1995
 Resident Alien – amerykańska seria komiksów wydawana od 2012
 Resident Alien – amerykański serial telewizyjny z 2021, adaptacja komiksów